Igreja de Santa Cruz (Batalha) - em Portugal
 Igreja de Santa Cruz (Braga) - em Portugal
 Igreja de Santa Cruz (Lagoa) - nos Açores
 Igreja de Santa Cruz (Praia da Vitória) - nos Açores
 Igreja de Santa Cruz (Ribeiras) - nos Açores
 Igreja de Santa Cruz (Santarém) - em Portugal
 Igreja Matriz de Santa Cruz (Ilha da Madeira)
 Igreja Matriz de Santa Cruz (Santa Cruz da Graciosa)
Ou ainda:
 Igreja da Santa Cruz (Varsóvia)

Ver também 
 Convento de Santa Cruz, uma desambiguação

Desambiguações de templos